Това е списък с президентите на Гърция.

Първа гръцка република (1924 – 1935)

Дикататура (1967 – 1974)

Втора гръцка република (от 1974)

Вижте също 
 Крал на Гърция
 Министър-председател на Гърция

 
Списъци на заемали длъжности